Левица може да буде:

 Левица, политичка позиција
 Левица (Немачка)
 Левица (Северна Македонија)
 Левица (Словенија)
 Левица (Србија)